C17H26O4 – formula molecolare del gingerolo
C17H26O4 – formula molecolare del nordiidrocapsiato

Formule molecolari